Отендорф може бити:

 Отендорф (Кил), општина у округу Рендсбург, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн.
 Отендорф (Тирингија), општина у округу Зале-Холцланд, у њемачкој покрајини Тирингија.